XXX Puchar Europy Mistrzów Klubowych 1984/1985
(ang. European Champion Clubs’ Cup)

I runda 
  FC Ilves –  Juventus F.C. 0:4 i 1:2
  Grasshopper Club Zürich –  Budapest Honvéd 3:1 i 1:2
  Vålerenga Fotball –  Sparta Praga 3:3 i 0:2
  KS Labinoti –  Lyngby BK 0:3 i 0:3
  Girondins Bordeaux –  Athletic Bilbao 3:2 i 0:0
  FC Dinamo Bukareszt –  Omonia Nikozja 4:1 i 1:2
  Levski Sofia –  VfB Stuttgart 1:1 i 2:2
  Trabzonspor –  Dnipro Dniepropietrowsk 1:0 i 0:3
  Aberdeen F.C. –  Dynamo Berlin 2:1 i 1:2
  Austria Wiedeń –  Valletta FC 4:0 i 4:0
  Lech Poznań –   0:1 i 0:4
  FK Crvena zvezda –  Sport Lisboa e Benfica 3:2 i 0:2
  Avenir Beggen –  IFK Göteborg 0:8 i 0:9
  Íþróttabandalag Akraness –  KSK Beveren 2:2 i 0:5
  Feyenoord –  Panathinaikos AO 0:0 i 1:2
  Linfield F.C. –  Shamrock Rovers 0:0 i 1:1

II runda 
  Juventus F.C. –  Grasshopper Club Zürich 3:0 i 0:1
  Sparta Praga –  Lyngby BK 0:0 i 2:1
  Girondins Bordeaux –  FC Dinamo Bukareszt 1:0 i 1:1
  Levski Sofia –  Dnipro Dniepropietrowsk 3:1 i 0:2
  Dynamo Berlin –  Austria Wiedeń 3:3 i 1:2
   –  Sport Lisboa e Benfica 3:1 i 0:1
  IFK Göteborg –  KSK Beveren 1:0 i 1:2
  Panathinaikos AO –  Linfield F.C. 2:1 i 3:3

1/4 finału 
  Juventus F.C. –  Sparta Praga 3:0 i 0:1
  Girondins Bordeaux –  Dnipro Dniepropietrowsk 1:0 i 1:1 dogr.
  Austria Wiedeń –   1:1 i 1:4
  IFK Göteborg –  Panathinaikos AO 0:1 i 2:2

1/2 finału 
  Juventus F.C. –  Girondins Bordeaux 3:0 i 0:2
   –  Panathinaikos AO 4:0 i 1:0

Finał

Zobacz też 
 zamieszki na Heysel

Linki zewnętrzne 
 PEMK 1984/85 na stronie UEFA
 PEMK 1984/85 (Gwidon S. Naskrent)
 PEMK 1984/85 (Haslund)
 RSSSF

Puchar Europy
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej